Hjelmq. kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Jesper Hakon Hjelmquist
 Karl Jesper Hjelmquis

Robotskapade auktorsförkortningar